Río Tupungato  puede referirse a varios ríos:
Río Tupungato: Un río en la Argentina.
Río Tupungato: Un río en Chile.